Ringer-Afrikameisterschaften sind Ausscheidungskämpfe im Ringen um den Titel des Afrikanischen Meisters.

Geschichte 
Sie fanden erstmals 1969 in Casablanca statt. Nach einem zweiten Turnier 1971 dauerte es bis 1981, ehe wieder regelmäßig Afrikameisterschaften im Ringen ausgetragen wurden. 1996 fand erstmals ein Turnier für Frauen statt.

Überblick

Weblinks 
 Ringer-Wettkampfdatenbank beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft
 Ergebnisliste 2009 der FILA (PDF; 579 kB)

Einzelnachweise 

Afrikameisterschaft
Afrikameisterschaft